Санджар Хашимович Кувватов (; ) — узбекистанский футболист, вратарь клуба «Пахтакор» и сборной Узбекистана.

Является воспитанником мубарекского «Машаля». До 2015 года выступал за данный клуб, сыграл в его составе более 90 матчей в высшей лиге. В 2013 году со своим клубом играл в первой лиге, где стал победителем. В 2016—2018 годах играл за «Насаф», с 2019 года — за «Пахтакор». В составе «Пахтакора» — неоднократный чемпион страны.

В 2009 году выступал за молодёжную сборную Узбекистана до 20 лет, в составе которой выступал на молодёжном чемпионате мира 2009 в Египте (3 матча). В последующие годы также выступал за молодёжную и олимпийскую сборные страны. В составе олимпийской сборной — участник Азиатских игр 2010 года, где ни разу не вышел на поле.

С 2011 года стал вызываться в национальную сборную Узбекистана, но долгое время не играл за неё. Дебютировал 22 марта 2019 года в товарищеском матче против Уругвая (0:3). В следующих пяти матчах подряд не пропускал голов.

Достижения 
 Чемпион Узбекистана: 2019, 2020, 2021
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана: 2017
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2016
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2019, 2020
 Финалист Кубка Узбекистана: 2016, 2021

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Пахтакор»